Фредрик Андерссон:
* Андерссон, Фредрик (род. 1968) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Фредрик (род. 1971) — шведский футболист.
 Андерссон, Фредрик (род. 1988) — шведский футболист.
 Андерссон, Фредрик (род. 1988) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Фредрик (род. 1998) — шведский лыжник.